Фря́зин, фряг (искажённое «франк»), множественное число фряги, фрягове — старорусское название выходцев из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев (другие выходцы из Западной Европы назывались «немцами»).

Этимология 
Поскольку исторически слово «фрязин» писалось через юс (фрѧзинъ), оно и произносилось через носовую гласную — фрęзин ([фрЕНзинъ]). Звук -з- на замену звука -г- (фрѧговъ) появился в результате третьей (прогрессивной) палатализации (сравните князь и княгиня). Таким образом, изначально слово могло звучать как *френгинъ, где суффикс -инъ есть признак притяжательного прилагательного в качестве ответа на вопрос «чей?» (ср. полянин, древлянин, англичанин, датчанин), что и позволило этимологам вывести заимствование из этнонима «франк». В пользу этой этимологии говорит и другая форма этнонима — фряг.

Фасмер, со ссылкой на А. И. Соболевского, выводит «фрязин» непосредственно из «фряг» — через множественное число «фрязи» — и обратно в единственное «фрязинъ».
 
Склонение по множественному числу в данном слове может происходить по типу сын, сыновья, или в польском языке более точно пан, панове (). Данная форма склонения зафиксирована в ПВЛ:
Варѧзи, свеи, урмане, готъ, русь, аглѧнъ, галичанъ, волохове, римлѧнъ, нъмцъ, корлѧзи, венедици, фрѧговъ и прочии…

Прозвище прослеживается в современных названиях Фрязино, Фрязево и, возможно, Фряново (как сокращение от «Фразиново»).

Фряги в истории Руси 
Около XVII века в России начинают появляться и приобретают популярность иконы фряжского письма, написанные не по классическим, византийским канонам, а в традициях, близких к академической живописи позднего Возрождения.

Эстампы русского лубка, близкие к реальному изображению, назывались фряжскими листами, для отличия их от традиционного русского лубка.

Многие известные итальянцы, в основном архитекторы, работавшие в России в XV и XVI веках, носили прозвище «Фрязин»:

 Алевиз Фрязин (Старый) (также известен как Алевиз Миланец, Алоизио да Карезано) — архитектор, завершивший постройку стен Московского кремля
 Алевиз Новый (Алевиз Фрязин, Алоиз Ламберти да Монтиньяна) — архитектор, известный постройкой Архангельского собора
 Антон Фрязин (Антонио Фрязин, Антонио Джиларди) — архитектор и дипломат, строитель башен Московского кремля
 Бон Фрязин — архитектор, строитель Колокольни Ивана Великого
 Иван Фрязин (Джан Баттиста делла Вольпе) — дипломат, монетный мастер
 Марк Фрязин (Марко Руффо) — архитектор, строитель башен Кремля и Грановитой палаты
 Павлин Фрязин Деббосис — пушечных дел мастер
  — под этим именем известны несколько человек:
 Пьетро Антонио Солари — архитектор, строитель башен Кремля и Грановитой палаты
 Пьетро Франческо — архитектор, строитель Нижегородского Кремля
 Петрок Малый (Пьетро Франческо Анибале) — архитектор, строитель стен Китай-города

См. также 
 Итальянцы в Московской Руси
 Фрязиново (Вологда)

Примечания

Литература 
 Зубов, Микола Іванович. Давньоруський етнонім фрязи: одна богословська конотація // Записки з ономастики = Opera in onomastica. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002. – Вип. 6. – С. 3–13.

Романские народы
Национальные прозвища